Verteilungsfunktion steht für:

 Verteilungsfunktion, Funktion, die einem Wahrscheinlichkeitsmaß zugeordnet wird
 Empirische Verteilungsfunktion, Funktion, die einer Stichprobe zugeordnet wird
 Verteilungsfunktion (Maßtheorie), Verallgemeinerung der Verteilungsfunktion aus der Stochastik auf allgemeinere Maße
 Multivariate Verteilungsfunktion, Verallgemeinerung der Verteilungsfunktion aus der Stochastik auf höhere Dimensionen
 Mehrdimensionale Verteilungsfunktion, Verallgemeinerung der multivariaten Verteilungsfunktion auf allgemeinere Maße
 Gemeinsame Verteilungsfunktion, Verallgemeinerung der Verteilungsfunktion aus der Stochastik auf mehrere Zufallsvariablen, siehe Gemeinsame Verteilung von Zufallsvariablen #Gemeinsame Verteilungsfunktion